In 1980 werd het 66ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 7 september tot 30 november en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Atlético werd kampioen

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro